

Акоба — село, Жанібецький район, Західноказахстанська область
 Акоба — село, Сиримський район, Західноказахстанська область

Акоба — селище, Акбулацький район, Оренбурзька область